МЛБ в сезоне 1975 — стал очередным сезоном, проводимым Главной лигой бейсбола. Победителем Мировой серии стала команда «Цинциннати Редс».

Регулярный сезон 
 В = Побед; П = Поражения; Н = Ничьи; П% = Процент выигранных матчей; ОН = Очков набрано; ОП = Очков пропущено

Национальная лига

Американская лига

Плей-офф

Национальная лига 
 Финальная серия лиги: Цинциннати Редс — Питтсбург Пайрэтс 3-0

Американская лига 
 Финальная серия лиги: Бостон Ред Сокс — Окленд Атлетикс 3-0

Мировая серия 
 Мировая серия 1975: Цинциннати Редс — Бостон Ред Сокс 4-3

Ссылки 
 Официальный сайт МЛБ

Сезоны МЛБ
1975 год в бейсболе